Kabinett Briand steht für folgende französische Regierungen:

 Kabinett Briand I (Juli 1909 bis November 1910)
 Kabinett Briand II (November 1910 bis März 1911)
 Kabinett Briand III (Januar bis Februar 1913)
 Kabinett Briand IV (Februar bis März 1913)
 Kabinett Briand V (Oktober 1915 bis Dezember 1916)
 Kabinett Briand VI (Dezember 1916 bis März 1917)
 Kabinett Briand VII (Januar 1921 bis Januar 1922)
 Kabinett Briand VIII (November 1925 bis März 1926)
 Kabinett Briand IX (März bis Juni 1926)
 Kabinett Briand X (Juni bis Juli 1926)
 Kabinett Briand XI (Juli bis November 1929)